Akvasanta ima više značenja:
 Akvasanta (Ankona)
 Akvasanta (Mesina)
 Akvasanta (Peruđa)
 Akvasanta (Terni)